Stiewe ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich Stiewe (* 1963), deutscher Volkskundler und Bauhistoriker
 Klaus Stiewe (1927–1987), deutscher Altphilologe
 Martin Stiewe (1931–2014), deutscher evangelischer Theologe  
 Willy Stiewe (1900–1971), Publizist zum Thema Pressefotografie 

Siehe auch
 Stieve